Team – słowacki zespół rockowy założony w 1980 roku
 Team – debiutancki album zespołu Team, wydany w 1988 roku
 „Team” – trzeci singel nowozelandzkiej piosenkarki Lorde